Uher ist der Familienname folgender Personen:

 Anjuschka Uher (* 1990), deutsche Sängerin, Musical-Darstellerin und Schauspielerin
 Bruno Uher (1912–1976), österreichischer Musiker, Dirigent und Komponist
 Dominik Uher (* 1992), deutsch-tschechischer Eishockeyspieler
 Edmund Uher (1892–1989), ungarisch-deutscher Unternehmer und Erfinder
 Hugo Uher (1882–1945), tschechoslowakischer Bildhauer
 Jan Uher (1891–1942), tschechoslowakischer Pädagoge und NS-Opfer
 Natalie Uher (* 1968), österreichisches Playmate, Fotomodell und Schauspielerin
 Petr Uher (* 1958), tschechischer Reproduktionsmediziner
 Štefan Uher (1930–1993), slowakischer Filmregisseur und Drehbuchautor

Uher ist der Unternehmensname von:

 Uher, Uher Werke München, benannt nach dem Unternehmer Edmund Uher, ehemaliger Hersteller von Tonbandgeräten, Diktiergeräten, Schullehranlagen, Kassettengeräten